Семчишин Андрій Євгенович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семчишин Стефан Іванович (* 1940) — український письменник, науковець, доктор медичних наук.
 Семчишин Тиміш (1915—1946) — керівник похідної групи ОУН «Південь».
 Семчишин Орест (* 1932) — фотохудожник.
 Семчишин Остап Романович — український політик, колишній чоловік Ірини Фаріон.

Див. також 
 Симчишин

Прізвища